Напьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Напьер, Алекс (1947—2023) — британский барабанщик.
 Напьер, Чарльз (1936—2011) — американский актер.
 Напьер, Шабазз (род. 1991) — американский баскетболист пуэрто-риканского происхождения.

См. также